Labry bezeichnet

 Labry, Gemeinde in Südfrankreich

Familienname

 Emilie Labry, Mutter von Theodor Fontane, siehe Emilie Louise Fontane
 Gustav Labry (1800–1892),  Amtmann in Herzberg und Onkel von Theodor Fontane
 Jean-François Labry (1767–1810), Textilkaufmann in Berlin und Großvater von Theodor Fontane
 Pierre Labry (1658–1738), Strumpfwirkerstuhlhersteller in Magdeburg und Urururgroßvater von Theodor Fontane